Muntra musikanter kan syfta på:

 Muntra musikanter (1928) – film, USA, originaltitel You're Darn Tootin'''
 Muntra musikanter (1930) – en Marx-film från USA, originaltitel Animal Crackers Muntra musikanter (1932) – film, Sverige
 Muntra musikanter (1935) – film, originaltitel The Band Concert''
 Sällskapet Muntra Musikanter – (MM), finlandssvensk manskör grundad 1878.
 Muntra musikanter (sång) – den svenska titeln på en manskörssång (Die lustigen Musikanten) av den tyske tonsättaren August Ferdinand Riccius.